Bismark Adjei-Boateng – calciatore ghanese
 Christopher Antwi-Adjei – calciatore ghanese
 Daniel Adjei – calciatore ghanese
 Daniel Nii Adjei – calciatore ghanese
 Emmanuel Sowah Adjei – calciatore ghanese
 James Kenneth Adjaye – allenatore di calcio e calciatore ghanese
 Lawrence Adjei – ex calciatore ghanese,
 Richard Adjei – bobbista, giocatore di football americano e pallamanista tedesco
 Sammy Adjei – ex calciatore ghanese